Ти́моти Джон (Тим) Берк (; ) — американский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира в индивидуальной гонке. Первый американец, примеривший в сезоне 2009—2010 жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира по биатлону за всю историю биатлона.

18 марта 2018 года объявил о завершении карьеры.

Карьера 
Начал заниматься биатлоном в 1997 году, его быстро заметили, и в 2000 году Тим принял участие в чемпионате мира среди юниоров. После он трижды попадал на этот турнир, однако ни разу не финишировал в десятке.

На заре карьеры Берк часто страдал от травм. Самой значительной из них стала проблема с бедром в 2002 году, решенная после операции. Также у Тима был диагностирован мононуклеоз.

Кубок мира 
Берк дебютировал на этапах Кубка мира в конце сезона 2003/04 в Рупольдинге. В том же году он впервые принял участие в чемпионате мира, однако набрать очки Тиму не удалось.

В 2006 году Берк вошёл в состав сборной на Олимпийские игры и едва не попал в «очки», став 35-м в спринте и 36-м в гонке преследования. Команду США заметили, когда Джей Хаккинен передал эстафету после первого этапа лидером. Удержать первое место Берку не удалось, и команда упала на 8-е, так как Тим использовал по три дополнительных патрона на обеих стрельбах. В итоге американцы финишировали девятыми.

В 2006 году главным тренером сборной США стал швед Пер Нильссон, и именно после этого результаты Бёрка значительно улучшились. В сезоне 2006/07 в первой же гонке на 20 км в Эстерсунде Тим завоевал своё первое очко, финишировав 30-м. После ещё в пяти стартах подряд попадал в тридцатку, а в спринте в Хохфильцене даже заехал в десятку. Лучшим результатом Бёрка стало шестое место, завоёванное в масс-старте в Поклюке 21 января 2007 года. На чемпионате мира в Антхольце американец финишировал седьмым в индивидуальной гонке, а по итогам сезона занял 25 позицию в общем зачёте.

В сезоне 2007/08 проблемы со здоровьем не позволили Тиму показывать высокие результаты: он стал лишь 29-м. Тем не менее, в гонке преследования в Хольменколлене он прошёл дистанцию быстрее всех, что стало уникальным достижением для американских биатлонистов. Лишь стартовая 45-я позиция не позволила ему победить, и Тим стал седьмым. На одну позицию он опустился в масс-старте, показать более убедительный результат помешали четыре штрафных круга.

Кубок мира 2009/10 
В первой половине сезона 2009/10 Берк ворвался в элиту мирового биатлона. В индивидуальной гонке в Эстерсунде он финишировал вторым, повторив достижение Джоша Томпсона. В следующих гонках Тим продолжал показывать отличные результаты, регулярно попадая в двадцатку лучших. Стабильность, отсутствие Эмиля Хегле Свендсена с третьего этапа в Поклюке и 103-е место Кристофа Зуманна в спринте привели к тому, что 20 декабря 2009 года Бурк стал первым американцем, возглавившим общий зачет.

Тим лидировал лишь одну гонку, спринт в Оберхофе, где финишировал 19-м. Жёлтую майку впервые в карьере захватил Евгений Устюгов, одержавший победу при неблагоприятных погодных условиях. В масс-старте Берк вернул себе лидерство, заняв второе место, повторив таким образом лучшее достижение.

На следующей неделе у Берка начался спад, и он финишировал 31-м, показав худший результат в сезоне. Неудачи продолжились в Антхольце, где американец стал 29-м в индивидуальной гонке и 21-м в спринте.

После Олимпийских игр 2010 
Проблемы Берка не отступили до конца сезона. После Олимпиады он заболел, но удачное начало позволило Тиму финишировать на 14-м месте в общем зачете.

Личная жизнь 
Женат на немецкой биатлонистке Андреа Хенкель.

Достижения 
 Лучшее место на Кубках мира — 2-е
 индивидуальная гонка, Кубок мира по биатлону 2009-2010, 1-й этап, Швеция, Эстерсунд
 масс-старт, Кубок мира по биатлону 2009-2010, 4-й этап, Германия, Оберхоф
 Лучшее место на Чемпионатах мира — 2-е, индивидуальная гонка, Нове-Место 2013
 Лучшее место на Олимпийских играх — 17-е, гонка преследования; (в составе эстафетной команды США — 6-е)

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Кубок мира

Статистика выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тима Берка

Биатлонисты США
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года